François Hébert peut désigner :
 François Hébert (1651-1728), un ecclésiastique français ;
 François Hébert (1946-), un professeur et écrivain québécois.